Бозтал — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бозтал — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Бозтал (Берёзовка до 22.07.2005) — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.